Octon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Octon (Dungeons & Dragons)
 Octon – miejscowość i gmina we Francji